Detta är en lista över sjöar i Nordmalings kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Nordmalings kommun.

Lista

Nordmalings kommun
 Lista